Stan na 27 października 2013

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nairobi (Kenia).

Konsulat Honorowy RP w Kampali
 konsul honorowy: Ephraim Kamuntu (język konsula angielski)

Ambasada RP na Ukrainie w Kijowie
 szef placówki: Jan Piekło (ambasador)
 Strona Oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie

Konsulat Generalny RP w Charkowie
 szef placówki: Janusz Jabłoński (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP we Lwowie
 szef placówki: Wiesław Mazur (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Łucku
 szef placówki: Krzysztof Sawicki (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Odessie
 szef placówki: Dariusz Szewczyk (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Sewastopolu
 szef placówki: Wiesław Mazur (konsul generalny)
 

Konsulat Generalny RP w Winnicy
 szef placówki: Tomasz Olejniczak (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Instytut Polski w Kijowie
 I radca - dyrektor IP: Jarosław Godun

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Buenos Aires (Argentyna).

Konsulat Honorowy RP w Montevideo
 konsul honorowy: Carlos Javier Siccardi Pisano (język konsula hiszpański, angielski)

Ambasada RP w Republice Uzbekistanu w Taszkencie
 szef placówki: Piotr Iwaszkiewicz (ambasador)
 Strona Oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych